Ла-Баньеса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Ла-Баньеса. Занимает площадь 19,8 км². Население — 11050 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de La Bañeza
 Moto Club Bañezano
 Carnavales de La Bañeza
 Escuela de Fútbol
 Foro de La Bañeza 
 Banda de Cornetas y Tambores «Ntra. Sra. de la Soledad»
 Charanga Los 4 Gatos
 Foro Bañezano desde el año 2000
 Web del Carnaval de La Bañeza

Муниципалитеты Леона